Batalla de Alcántara puede referirse a alguna de las siguientes:
 La batalla de Alcântara de 1580, en la que los tercios de España bajo el mando del duque de Alba derrotaron a las fuerzas portuguesas de Antonio, el prior de Crato en Alcântara (Lisboa),  en el contexto de la crisis sucesoria de Portugal.
 La batalla de Alcántara de 1809 que enfrentó a las tropas francesas del mariscal Victor contra las portuguesas bajo el mando de Mayne en la localidad española de Alcántara.